Het tennistoernooi Australian Open werd in 1972 bij de mannen voor de 60e keer gehouden. De als tweede geplaatste Australiër Ken Rosewall won het toernooi voor de vierde keer door in de finale zijn als achtste geplaatste landgenoot Malcolm Anderson met 7-6, 6-3 en 7-5 te verslaan.

Geplaatste spelers 
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler bereikte.

Toernooischema

Laatste 8

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Toernooischema Australian Open 1972, mannenenkelspel

Australian Open
Tennis in 1972